2 miejscowości w Polsce: 
 Nowe Grabie – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Gąbin 
 Nowe Grabie – wieś w woj. mazowieckim, w pow. wołomińskim, w gminie Wołomin